Отаки может означать:
 Отаки, Синъя (род. 1953) — японский актёр озвучивания.
 Отаки, Эйити (1948—2013) — японский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
 Отаки — село в Резинском районе Молдавии.
 Отаки — посёлок в японской префектуре Тиба.
 Отаки — село в японской префектуре Нагано.
 Отаки — японское феодальное княжество (хан) периода Эдо (1590—1868).
  — город в Новой Зеландии.

См. также